Jorge Sánchez (1977–) spanyol úszó olimpikon 
Jorge Sánchez (?) venezuelai műugró
Jorge Sánchez López (1993–) mexikói labdarúgó
Jorge Sánchez Ramos (1997–) mexikói válogatott labdarúgó